Jatiharjo (Jatipuro)
 Jatiharjo (Pulokulon)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing